Појам Моро може да се односи на:
 Моро (Мачерата), насеље је у Италији у округу Мачерата, региону Марке
 Моро (Перуђа), је насеље у Италији у округу Перуђа, региону Умбрија
 Моро (Тревизо), је насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето
 Моро (народ)

Особе 
 Леон Моро, француски стрелац
 Алдо Моро, италијански политичар и премијер у два мандата
 Жан Виктор Мари Моро, француски генерал
 Жана Моро, француска филмска глумица